Иосиф Зосимович Бакрадзе (, 1 (13) февраля 1850 года, село Арбо, ныне Горийского муниципалитета — 14 (27) мая 1904 года, Тифлис) — грузинский поэт, публицист, переводчик.

Биография 
Родился в семье священника. Мать, Мариам Гвирадзе, образованная и начитанная женщина, была известна как выдающийся рассказчик и знаток грузинской литературы. 

С детства Иосиф рос вместе с Нико Ломоури. Получил начальное образование в Горийской духовной семинарии, после её окончания учился в Тифлисской духовной семинарии.
 
Публиковался с 1870-х годов. Писал стихи, статьи, переводил для журналов и газет «Дроэба», «Иверия», «Мнатоба» и «Квали» (. Псевдонимами Бакрадзе являются «И. Элакидзе», «И. Окриашвили», «Г. Тенадзе», «Г. Цимакуридзе».

Внёс большой вклад в репертуар грузинского национального театра. Вместе с Сундукяном он перевёл свои пьесы «Пепо» (1895), «Хатабала», «Еще одна жертва», а также Байрона (Иверия, 1879), Скотта («Айвенго» опубликовано отдельной книгой, 1895, 1938), Альфьери «Вирджиния» (1873), Гуцкова «Уриэль Акоста», «Мария Стюарт» Шиллера (1892) и «Страсти мертвых», автор книги В. Потто «Грузия и ее историческое прошлое» (опубликовано отдельно, 1894). Некоторые из оригинальных или переведенных стихов Бакрадзе — «Я грузин!» («У меня нет ни дома, ни двери»), Гейне «Turfav, Turfav», народные песни. Выступил первым переводчиком произведений Ованеса Туманяна.

С 1879 года являлся действительным членом «Общества распространения грамотности среди грузин».

Зять — Варлам Бурджанадзе

Литература 
 ბურჯანაძე ქ., რამდენიმე სიტყვა XIX საუკუნის ერთ მივიწყებულ პოეტზე, «ცისკარი», 1972, № 6;
 ბურჯანაძე ქ., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 2, გვ. 241, თბ., 1977 წელი.

Примечания

Ссылки 
იოსებ ზოსიმეს ძე ბაქრაძე

Поэты Грузии